

Населені пункти та їхні частини
 Сьвента — село в гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Сьвента — село в гміні Ґоленюв Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства
 Сьвента — частина села Лапчиця в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства

Примітки